Der Coupe d’Europe 1967/68 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 11. Auflage fand vom 19. bis zum 22. Juni 1969 in Barcelona statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Die belgische Mannschaft von der Kempischen Biljart Akademie aus Grobbendonk gewann in Barcelona zum dritten Mal in Folge den Coupe d’Europe. Die Platzierungen auf dem Siegerpodest waren auch zum drittel Mal gleich.

Finalrunde in Barcelona

Abschlusstabelle 1968/69 

1969
Coupe dEurope 1968/69
Billardturnier in Barcelona